Grote bruine vleermuis
 Kleine bruine vleermuis